Die NGC-Objekte von 6501 bis 7000



Nr. 6501 bis 6600

Nr. 6601 bis 6700

Nr. 6701 bis 6800

Nr. 6801 bis 6900

Nr. 6901 bis 7000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 6501
Ngcobjekte 6501